Saugrohr steht für:

 Diffusor (Strömungsmechanik), ein technisches Bauteil
 Saugrohr (Wasserbau), Diffusor bei Wasserkraftanlagen
 Saugrüssel, ein Mundwerkzeug bei Insekten

Siehe auch:
 Ansaugrohr